Bezovje je ime več naselij:
 Bezovje nad Zrečami
 Bezovje pri Šentjurju
 Bezovje, zaselek pri Kalvariji oz. nad Račjim selom severno od Maribora